Кельтибе́рский язык — один из мёртвых континентальных кельтских языков, бывший распространённым на северо-востоке Испании в раннем железном веке. Это был единственный из испано-кельтских языков, засвидетельствованный письменно (в связи с чем термин «кельтиберский язык» нередко ошибочно распространяется на все кельтские языки доримской Испании). Сохранился в топонимии и ономастике, отчасти в латинской эпиграфике; кроме того, сравнительно обширные памятники кельтиберского языка были открыты в ходе раскопок возле г. Боторрита (см. надпись из Боторриты). Кельтиберский язык (наряду с лепонтийским) — самый древний из засвидетельствованных в памятниках кельтских языков; то немногое, что известно о его грамматике, указывает на достаточно большой архаизм по сравнению даже с другими кельтскими языками, в первую очередь с галльским.

Помимо собственных имён (в частности, у Страбона, Птолемея, Плиния Старшего) и боторритской надписи, к корпусу кельтиберского языка относятся монетные легенды, посвятительная надпись из Пеньяльба-де-Вильястар, граффити.

Лингвистическая характеристика 

Особенности кельтиберского письма не позволяют в точности восстановить фонологический облик кельтиберских слов. Это связано с тем, что большинство его знаков обозначают сочетания вида CV (согласный-гласный), что не позволяет точно передавать сочетания (стечения) согласных; кроме того, как и многие другие средиземноморские письменности, кельтиберское письмо не различает глухих и звонких согласных (в транскрипции используются заглавные буквы: так, T следует понимать как «t либо d». К примеру, слово TiriKanTam могло бы обозначать tirikantam, tirigandam, tirgantam и т. д. (обычно принято чтение tri-kantam). Особенную сложность вызывает чтение знака, передаваемого как -ś. Некоторые учёные предлагают читать его как сочетание xs или аффрикату ts; другие расшифровывают его как s, а s читают как z. Кроме того, на письме никак не передаётся долгота гласных.

Из особенностей исторической фонетики кельтиберского языка следует отметить сохранение индоевропейского *kw (например, в частице -kue 'и', ср. , лепонт. -pe), которое наблюдается также в гойдельских языках; сохранение *-p- в группе -mpl- (ср. название Мадрида KonPouTo (латинизировано как Complutum)).

Морфология, особенно глагольная, известна очень плохо (это, в частности, связано с почти полным отсутствием параллельных текстов, из-за чего многие переводы могут быть лишь гадательными). Известные хотя бы предположительно именные окончания представлены в таблице.

{|
!
!style="text-align:center;" colspan="2" | o-основы!style="text-align:center;" colspan="2" | ā-основы!style="text-align:center;" colspan="2" | i-основы
!style="text-align:center;" colspan="2" | u-основы
!style="text-align:center;" colspan="2" | n-основы
!style="text-align:center;" colspan="2" | Согласные основы|-
!
!width="80px" | Ед. ч.!width="80px" | Мн.ч !width="80px" | Ед. ч.!width="80px" | Мн.ч !width="80px" | Ед. ч.!width="80px" | Мн.ч !width="80px" | Ед. ч.!width="80px" | Мн.ч !width="80px" | Ед. ч.!width="80px" | Мн.ч !width="80px" | Ед. ч.!width="80px" | Мн.ч |-
| Номинатив| -os/-oś
| -os/-oś
| -a
| ?-aś
| -iś
| ?iś
| -uś
|
| u
|
|
| -eś
|-
| Генитив| -o
| -um/-om
| -aś
| ?-aum
| -oś
| -ePos
|
|
| -unoś
|
| ??-iś/-oś
|-
| Датив| -ui
| -uPoś
| -ai
|
| -ei
|
| -(u)ei
|
|
|
|
| -ubos
|-
| Аккузатив| -om
|
| -am
| ?-as
| -im
| ?iś
| -um
|-
| Инструменталис| -u
|-
| Локатив'''
| -ei
|}

Глагольная флексия известна гораздо хуже; зафиксирован конъюнктив на -s- (CaPiseTi, читается gabiseti 'пусть он возьмет'), сохранившийся в других кельтских языках (интересно, что др.-ирл. gaibid 'брать' образует конъюнктив на -ā, а в средневаллийском, обычно менее архаичном, сохраняется восходящее к формам на -s- gaffo). Зафиксирована форма причастия на -to- без связки (ne-liTom 'не позволено'), ср. в древнеирландском основу пассивного претерита (финитной формы), восходящую к таким причастным основам.

Для синтаксиса характерен в первую очередь порядок слов SOV, хотя, возможно, есть и примеры SVO.

 Романизация кельтиберов 
После захвата Нуманции в 133 году н. э. романизация кельтиберов ускоряется, они постепенно переходят на латинский язык. В надписи Боторрита II текст уже весь латинский, хотя там сохраняются кельтиберские ономастические формулы; в чисто латинских надписях наблюдаются кельтиберские элементы (например, Longeidocum вместо латинского Longidocorum в Gen. Pl.). На степень романизации кельтиберов указывает то, что Марциал, родившийся ок. 40 г. н. э. в городе Бильбилис, был, по всей видимости, кельтибером. Одна из самых поздних латинских надписей с кельтиберскими элементами относится к середине II в. н. э.

 Источники 
 Калыгин В. П., Королёв А. А. 1989. Введение в кельтскую филологию. М.: Наука
 Meid, Wolfgang''. 1994. Celtiberian Inscriptions, Archaeolingua, edd. S. Bökönyi and W. Meid, Series Minor, 5, 12—13. Budapest.

Примечания

Ссылки 
 Карта доримских народов Иберии
 Кельтиберское письмо
 Wodtko, Dagmar S. An outline of Celtiberian grammar
 Материалы по континентальным кельтским языкам на сайте Венского университета

Континентальные кельтские языки